Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C1, se dispute du 2 au .

Laura Arraya remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Huber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pat Medrado et Yvonne Vermaak.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Miami
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en avril 1984